Національний палац — назва декількох будівель в різних країнах:

  Національний палац - в Барселоні.
  Національний палац - в Санто-Домінго.
  Національний палац - в  Гватемалі.
  Національний палац - в Порт-о-Пренсі.
  Національний палац - в Мехіко.

Див. Також 
 Національний палац мистецтв «Україна» - в Києві.
 Національний Палац Культури - станція метро в Софії.